Le nom d’Arnott est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 David Arnott (né en 1963), acteur et scénariste américain
 George Arnott Walker Arnott (1799-1868), botaniste écossais
 Jake Arnott (né en 1961), auteur britannique de roman policier
 Janet Arnott (1956-2019), joueuse canadienne de curling
  (née en 1960), auteure canadienne
  (1788-1874), médecin et inventeur britannique.
 Stewart Arnott, acteur britannique
 Struther Arnott (né en1934), scientifique écossais
 Ted Arnott (né en 1963), homme politique canadien en Ontario
 Walter Arnott (1861-1931), footballeur écossais
  (1909-1999), médecin britannique.

Homonymie de patronyme